Een verkeersweg:
 N477 (Frankrijk)
 N477 (Nederland), zie Provinciale weg 477

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing